El Masters d'Indian Wells 2017, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2017 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 19 de març de 2017 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el segons títol de la temporada, els dos més importants disputats fins al moment, i 90è títol de la seva carrera. Aquesta victòria li va permetre guanyar el 25è títol de categoria Masters del seu palmarès esdevenint el més veterà en guanyar un Masters (35 anys), i el cinquè a Indian Wells (2004, 2005, 2006 i 2012), empatant amb Novak Đoković. La russa Ielena Vesninà va guanyar el títol més important del seu palmarès individual, paradoxalment, en l'edició de l'any passat ni tan sols va superar la primera ronda de la fase prèvia. La parella masculina formada pel sud-africà Raven Klaasen i l'estatunidenc Rajeev Ram van guanyar el segon títol de la temporada i el més important conjuntament. La parella femenina formada per la taiwanesa Chan Yung-jan i la suïssa Martina Hingis van guanyar tot just el primer títol en el tercer torneig que disputaven com a parella.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017